Галант — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Галант, Ефим Исарович (1913—1997) — учёный-технолог, специалист в области разработки составов и технологии оптических и лазерных стекол.
 Галант, Иван Борисович (1893—1978) — советский психиатр, основоположник научной психиатрии на Дальнем Востоке России.
 Галант, Илья Владимирович (1857—1941) — историк, археограф, педагог и писатель.
 Галант, Йоав (род. 1958) — Министр обороны Израиля (с 2022).
 Галант, Радослав (род. 1990) — польский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Мари-Галант — остров Карибского моря.
  — фамилия.